Molekulska formula -{C20H28N2O5}- se može odnositi na:

 Еналаприл
 Remifentanil